Timeless puede referirse a:

Música 
 Timeless (1995), álbum debut del músico de drum and bass británico Goldie;
 Time to Say Goodbye (1997), álbum de Sarah Brightman - titulado en Europa Timeless;
 Timeless (2006), álbum del cantante brasileño Sérgio Mendes;
 Timeless (2018), álbum del grupo musical Il Divo.

Cine y televisión 
 Timeless, serie de televisión estadounidense producida por la NBC.

Véase también 
 Time, .